Prom Night (1980), Amerikaanse horrorfilm met Jamie Lee Curtis.
 Prom Night (2008), remake van deze film met Brittany Snow.
 Prom Night (That '70s Show), aflevering uit het eerste seizoen van That '70s Show.